Billy Joe Shaver (1939-2020), auteur-compositeur-interprète américain de musique country, père de Eddy Shaver :
 Eddy Shaver (1962-2000), auteur-compositeur de musique rock country ;
 Helen Shaver (née en 1951), actrice, réalisatrice et productrice canadienne ;
 Ron Shaver (né en 1951), patineur artistique canadien.